This Present Darkness — перший міні-альбом американського метал-гурту Chimaira, випущений 11 січня 2000 року.

Список композицій

Джерела 
 This Present Darkness  allmusic
 This Present Darkness  last.fm

Альбоми Chimaira
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2000